Champions Hockey League 2015-16 er den anden sæson af (den nyeste inkarnation af) Champions Hockey League, en ishockeyturnering for europæiske klubhold, der blev lanceret i 2014 af 26 klubber, 6 ligaer og International Ice Hockey Federation (IIHF). Turneringen har deltagelse af 48 hold fra 12 forskellige nationale ligaer.

Hold 
Ligaen har deltagelse af 48 klubber fra 12 forskellige europæiske ishockeyligaer.
 A-licens: Ligaens 26 stiftende klubber fik alle en A-licens.
 B-licens: Yderligere to hold fra hver af de seks stiftende ligaer fik en B-licens.
 C-licens: Der blev uddelt C-licens til 10 hold fra andre europæiske ligaer. En af disse licenser blev tildelt vinderen af IIHF Continental Cup 2014-15, HK Neman Grodno.

Grundspil 

De 48 hold blev inddelt i 16 grupper. I hver gruppe spiller holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket giver fire kampe til hvert hold. Kampene bliver spillet i perioden 20. august - 6. september 2015. De to bedste hold i hver gruppe går videre til slutspillet, således at i alt 32 hold kvalificerer sig til slutspillet.

Lodtrækning 

De 48 hold blev inddelt i 16 grupper ved en lodtrækning, der fandt sted den 13. maj 2015 i Prag, Tjekkiet. Holdene var inden da blevet seedet i tre lag med 16 hold i hvert seedningslag, og hver gruppe kom til at bestå af et hold fra hvert seedningslag.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

Gruppe M

Gruppe N

Gruppe O

Gruppe P

Slutspil 

Slutspillet har deltagelse af 32 hold: de to bedste hold fra hver af de 16 grupper i den indledende runde. Alle opgør i slutspillet, bortset fra finalen, afgøres over to kampe, hvor summen af de to resultater afgør, hvilket hold, der går videre. I tilfælde af at den samlede score er uafgjort, spilles der sudden victory i højst 10 minutter. Hvis dette ikke frembringer en afgørelse, afgøres opgøret med en straffeslagskonkurrence.

Sekstendedelsfinaler

Ottendedelsfinaler

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale 

Kampen blev spillet den 9. februar 2016 i Oulu.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Champions Hockey League

Noter 

Champions Hockey League
Ishockey i 2015
Ishockey i 2016